Delice (district), een Turks district in de provincie Kırıkkale
 Delice (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Delice